La campaña de CAMBIO es la campaña por el cambio democrático en Cuba. Jóvenes del mundo, incluidos aquellos que viven dentro de la isla, han apoyado la campaña. Los simpatizantes de CAMBIO usan pull overs blancos, manillas blancas, letreros, etc. para demostrar su apoyo por la democracia y la libertad en Cuba.

CAMBIO empezó en 2005 como una forma de protesta pacífica que se expandió entre los jóvenes cubanos. La palabra CAMBIO pronto apareció en casas, estaciones de gasolina, en el transporte público, en edificios del gobierno y en monumentos. Además, diversos programas de noticias en la televisión dieron cobertura a la campaña. Incluso el programa de discusión del gobierno cubano Mesa redonda le dedicó una emisión entera a la campaña de CAMBIO.

Estas son algunas organizaciones de la sociedad civil en Cuba que apoyan la campaña:

<li>Asamblea para Promover la Sociedad Civil
<li>Todos Unidos
<li>Movimiento Femenino Marta Abreu
<li>Coalición Juvenil Martiana
<li>Club de Presos y Ex Presos Políticos
<li>Partido Obrero Campesino
<li>Alianza Democrática Oriental
<li>Liga Cubana de Campesinos Independientes
<li>Fundación Cubana de Derechos Humanos
<li>Partido Popular Republicano
<li>Partido Liberal de Cuba

Bibliografía 

 www.cubacambio.org, sitio en internet de la campaña.

Enlaces externos 

Política de Cuba